La Serie C2 1996-1997 è stata la 19ª edizione del Serie C2, quarto torneo professionistico del campionato italiano di calcio. La stagione è iniziata il 1º settembre 1996 ed è terminata il 15 giugno 1997.

Stagione

Novità
Il , appena retrocesso dalla C1, fallì e non si iscrisse al campionato. Al suo posto fu ripescato il .

Formula
Per la promozione, la squadra 1ª classificata veniva promossa direttamente, mentre le squadre dalla 2ª alla 5ª posizione si scontravano in due semifinali con partite di andata e ritorno. Le due squadre vincenti disputavano una finale a gara unica dove la squadra vincente veniva promossa nella categoria superiore.

Per le retrocessioni, l'ultima classificata di ogni girone retrocedeva direttamente, mentre le squadre dalla 14ª alla 17ª posizione si scontravano in due semifinali con partite di andata e ritorno. Le due squadre perdenti retrocedevano nella categoria inferiore.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1997-1998.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Campionato Nazionale Dilettanti 1997-1998.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Nota:
L'Olbia è stato poi ripescato in Serie C2 1997-1998.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1997-1998.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Campionato Nazionale Dilettanti 1997-1998.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note:
La Massese fu retrocessa d'ufficio per illecito sportivo.
L'Iperzola, perdente ai play-out, fu poi riammessa in Serie C2 1997-1998.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Girone C

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1997-1998.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Campionato Nazionale Dilettanti 1997-1998.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Note

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1996
Calcio nel 1997
1996